Basaal (anatomie), aan de basis, tegenover apicaal, aan de top
 Basale ganglia, een ringvormige structuur onder de schors van de grote hersenen
 Basaal membraan, een dun vezelig laagje onder het endotheel en het epitheel van de meeste organen
 Basale clade, een clade die zich vroeg in de fylogenie aftakt binnen een grotere clade
 Basaal metabolisme, stofwisseling in rust